Die FIA-Formel-2-Meisterschaft 2023 der Automobilrennserie für Formel-Rennwagen ist die siebte Saison der FIA-Formel-2-Meisterschaft als FIA-Meisterschaft und die neunzehnte Saison der Rennserie (inkl. der Jahre als GP2-Serie) insgesamt.

Änderungen 2023

Sportliches Reglement 
Nachdem das Wochenend-Format in der vergangenen Saison wieder auf zwei Rennen pro Lauf geändert wurde, wird diese Änderung für die kommende Saison beibehalten. So werden wieder zwei Rennen pro Rennwochenende stattfinden. Freitags finden ein freies Training sowie das Qualifying statt und am Samstag sowie am Sonntag wird jeweils ein Rennen abgehalten. Die Startaufstellung für das Hauptrennen am Sonntag wird durch das Qualifying bestimmt, während für das Sprintrennen am Samstag die ersten zehn Plätze des Qualifyings gestürzt werden.

Technische Vorschriften 
Die Formel 2 und Formel 3 werden 2023 mit 55 % nachhaltigem Kraftstoff betrieben. Um den CO2-Fußabdruck der Meisterschaft zu verringern, ist eine schrittweise Steigerung der Nutzung bis zur Saison 2027 geplant, in der die Verwendung von 100 % nachhaltigem Kraftstoff geplant ist.

Teams 
Das deutsche Formel-4-Team PHM Racing übernahm am Ende der Saison 2022 die Einträge und Vermögenswerte von Charouz Racing System und wird in Zusammenarbeit mit dem tschechischen Team unter dem Namen PHM Racing by Charouz fahren.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwenden das Dallara-Chassis F2 2018, V6-Turbomotoren von Renault-Mecachrome und Reifen von Pirelli. Zahlreiche Fahrer gehören zudem einem Nachwuchsprogramm eines Formel-1-Rennstalls an und sind dort teilweise auch als Test- und Ersatzfahrer aktiv.

Rennkalender 
Es sollen 14 Rennwochenenden stattfinden, alle Rennwochenenden befinden sich im Rahmenprogramm der Formel 1.

Wertung

Punktesystem 
Beim Hauptrennen (HAU) bekommen die ersten Zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Beim Sprintrennen (SPR) erhalten die ersten Acht des Rennens 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e). Zusätzlich erhält der Gewinner des Qualifyings, der im Hauptrennen von der Pole-Position startet, zwei Punkte. Der Fahrer, der von den ersten zehn klassifizierten Fahrern die schnellste Rennrunde erzielt, erhält einen Punkt.

Fahrerwertung

Teamwertung

Einzelnachweise 

2023
Motorsportsaison 2023